Order Zasługi Sportowej (Finlandia)
 Order Zasługi Sportowej (Francja)
 Order Zasługi Sportowej (Hiszpania)
 Order Zasługi Sportowej (Rumunia)